Hrasnica je naseljeno mjesto u općini Uskoplje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Na četiri lokaliteta nalazi se 15 srednjovjekovnih stećaka.

U povijesnim izvorima se navodi kao Rasnica.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Naselja u županiji Središnja Bosna
Uskoplje